Busiris (Neder-Egypte), plaats in de Nijldelta, huidige naam Aboesir
Busiris (Griekse mythologie)
Aboesir, plaats bij Gizeh, oude naam Busiris